Бобровник Сергій Володимирович (1967—2014) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Бобровник Петро Миколайович (1864 — ? після 1906) — член Державної думи Російської імперії 1-го скликання.
 Бобровник Сергій Опанасович (* 1948) — український біолог, доктор біологічних наук.

Населені пункти та їхні частини
 Бобровник — село в гміні Лідзбарк-Вармінський Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Бобровник (Брянська область)
 Бобровник (Печорський район)
 Бобровник (Псковський район)
 Бобровник (Ярославська область)

Примітки